Con il nome Rinaldo dei Bonacolsi si conoscono o seguenti personaggi:

Rinaldo dei Bonacolsi (XII secolo-XIII secolo)
Rinaldo dei Bonacolsi (1278-1328), detto Passerino, ultimo signore di Mantova